Rode Zee (staat) (Al Bahr al Ahmar), een deelstaat van Soedan
Rode Zee (gouvernement) (Al Bahr al Ahmar), een gouvernement van Egypte